

Anno 
 510 o 510 a.C.

Codici 
 510 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Siegen, nella Renania settentrionale, in Germania

Matematica 
 510 – numero